I IV Goodwill Games, sono stati una manifestazione sportiva tenutasi a New York, dal 19 luglio al 2 agosto 1998.

Sport 

 Atletica
 Beach volley
 Calcio
 Ciclismo
 Ginnastica
 Nuoto
 Nuoto sincronizzato
 Pallacanestro

 Pallanuoto
 Pallavolo
 Pattinaggio di figura
 Pugilato
 Triathlon
 Tuffi
 Wrestling

Medagliere

Collegamenti esterni